Porcellidium är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Claus 1860. Porcellidium ingår i familjen Porcellidiidae. 

Porcellidium är enda släktet i familjen Porcellidiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Porcellidium